Jetix – rete televisiva statunitense 
 Jetix – rete televisiva italiana
 Jetix – rete televisiva francese
 Jetix – rete televisiva spagnola
 Jetix – rete televisiva tedesca